

Persone
 Thomas Derrick – artista inglese
 Thomas Derrick – boia inglese

Tecnologia
 Derrick –  dispositivo per il sollevamento e la movimentazione di carichi
 Derrick –  torre utilizzata negli impianti di perforazione del sottosuolo

Altro
 Derrick – variante del nome proprio di persona inglese Derek
 Stephan Derrick – personaggio protagonista della serie televisiva tedesca L'ispettore Derrick (Derrick)